Шмітт () — поширене німецьке прізвище. Відомі носії:
 Арнд Шмітт (; 1965) — німецький фехтувальник, олімпійський чемпіон (1988, 1992).
 Вівіан Шмітт (; 1978) — німецька порноакторка.
 Гаррісон Шмітт (; 1935) — астронавт США, сенатор від штату Нью-Мексико.
 Генріх Шмітт (; 1817—1873) — польський історик.
 Еллісон Шмітт (; 1990) — американська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2012).
 Ерік-Емманюель Шмітт (; 1960) — французький письменник, драматург, філософ. Живе у Брюсселі.
 Карл Шмітт (; 1888—1985) — німецький теоретик держави і права, філософ.
 Курт Шмітт (; 1886—1950) — німецький державний діяч, рейхсміністр економіки і фінансів в першому кабінеті Гітлера.
 Мартін Шмітт (; 1978) — німецький стрибун на лижах з трампліна, чотириразовий чемпіон світу, дворазовий володар Кубку світу та медаліст зимових олімпіад.
 Отто Герберт Шмітт (; 1913—1998) — американський винахідник, інженер і біофізик.
 Пал Шмітт (; 1942) — президент Угорщини (2010—2012).
 Фабіан Шмітт ( 1992) — німецький борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Флоран Шмітт (; 1870—1958) — французький композитор, популярність якого припала на початок XX ст.

Див. також 
 Шмідт

Німецькі прізвища